De Grand Prix-wegrace van Duitsland 1995 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 21 mei 1995 op de Nürburgring nabij Nürburg, Duitsland.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1995
Duitsland
Sportevenement in Nürburg